Здесь указан список крупнейших действующих и достраиваемых гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в мире.

ГАЭС мощностью более 1000 МВт

ГАЭС мощностью от 500 до 1000 МВт

Строящиеся ГАЭС мощностью более 500 МВт

Некоторые примеры ГАЭС

См. также 
 Гидроэнергия
 Гидротехническое сооружение
 Гидроузел
 Гидроаккумулирующая электростанция
 Список самых высоких плотин в мире
 Крупнейшие ГЭС в мире

Примечания 

 
Списки плотин и гидроэлектростанций